Хрэ:

 Хрэ — один из 54 официально признанных народов Вьетнама.
 Хрэ — язык северобахнарской группы, распространённый в центральном Вьетнаме.